Эшли Гиринг (; род. 15 мая 1991; Спрингфилд, Массачусетс) — американская кантри-певица.

Биография 
Впервые Эшли Гиринг смогла попасть в чарты в 2003 году с песней «Can You Hear Me When I Talk to You?», которая заняла 36-е место в Billboard Hot Country Singles & Tracks charts. Будучи в то время в одиннадцатилетнем возрасте, она стала самой молодой исполнительницей, которой удалось попасть в кантри-чарты, преодолев рекорд Бренды Ли. Песня была выпущена в виде сингла на лейбле Lyric Street Records. Позже был выпущен сингл «Ribbons of Love», который провалился в чартах. Ни одна из этих песен не была включена в альбом певицы.

В возрасте двенадцати лет она исполнила песню «When You Wish upon a Star», вошедшую в сборник .

В 2006 году на независимом лейбле Squeeze Records вышел первый полноценный альбом Maybe It’s Time, который содержал сингл «I Found It in You». В 2007 году певица перебралась на лейбл  и в середине 2008 года записала там сингл «Out the Window». Второй сингл «What You Think About Us», записанный на Squeeze Records, вышел в июле 2010 года.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Сингл в качестве приглашённого исполнителя

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
 
 CMT Artist Profile  — Country Music Television

Авторы-исполнители США
Кантри-музыканты США
Дети-певцы США
Исполнители Curb Records